Монтес (, ) — іспанське прізвище та складова топонімів.

Прізвище 

 Габріелла Монтес () — головна героїня серії фільмів «Шкільний мюзикл».
 Ісмаель Монтес (; 1861—1933) — болівійський генерал і політичний діяч, двічі президент країни (1904—1909 та 1913—1917).
 Лола Монтес (, уроджена — Марія Долорес Елізабет Розанна Гілберт, ; 1821—1861) — ірландська танцюристка, коханка баварського короля Людвига I.
 Луїс Монтес (;  1986) — мексиканський футболіст, півзахисник.
 Марія Монтес (, уроджена — Марія А́фрика Анто́нія Грасія Вяда́ль де Са́нто Сілас, ; 1912—1951) — американська і французька актриса кіно.
 Оскар Антоніо Монтес (; 1924—2012) — аргентинський військовий та державний діяч, міністр закордонних справ Аргентини (1977—1978).
 Франсіско Монтес (;  1943) — мексиканський футболіст, центральний захисник.
 Хорхе Гарсія Монтес (; 1896—1982 — 11-й прем'єр-міністр Куби.
 Хосе Франсіско Монтес (; 1830—1888) — тимчасовий президент Гондурасу з 11 січня до 4 лютого 1862 та з 11 грудня 1862 до 7 вересня 1863 року
 Хуан Пабло Монтес (;  1985) — гондураський футболіст, захисник.

Топоніми 

 Арроба-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.
 Бельвер-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Вілья-Монтес ( або ) — невелике місто в Болівії, розташоване на лівому березі річки Пілкомайо на південному сході країни.
 Вільямайор-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Вільярта-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Гарганта-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Елечоса-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Кардьєль-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Оркахо-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.
 Сан-Пабло-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Сан-Роман-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Сервера-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Форнелос-де-Монтес (, ) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Понтеведра.
 Фуенлабрада-де-лос-Монтес () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.

Іспанські прізвища